Fontanna w Parku Miejskim w Toruniu – zabytkowa parkowa fontanna w Toruniu.

Lokalizacja 
Fontanna znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, w Parku Miejskim, w sąsiedztwie pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych.

Charakterystyka 

Fontannę stanowiącą część tzw. małej architektury Parku Miejskiego wybudowano w okresie międzywojennym. W 2013 roku zaniedbany wcześniej wodotrysk gruntownie wyremontowano, w ramach prac rewitalizacyjnych Parku. 

Niecka fontanny ma kształt prostokąta o wymiarach 34 m na 16 m oraz głębokości 0,56 m – objętość 304,64 m3. Znajduje się w niej jedna centralna dysza oraz 44 mniejszych. Wodotrysk jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej. Pieczę nad zielenią wokół niego sprawuje Biuro Ogrodnika Miejskiego, zaś konserwacją zajmują się Toruńskie Wodociągi. 

W 2011 roku fontanna został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Fontanny w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu